Az 1947–1948-as Norgesserien volt a 4. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A szezont a Freidig csapata nyerte, a bajnokság történetében először.

Tabellák

1. Kerület

2. Kerület, A csoport

2. Kerület, B csoport

3. Kerület

4. Kerület, A csoport

4. Kerület, B csoport

5. Kerület, A csoport

5. Kerület, B csoport

6. Kerület

7. Kerület

8. Kerület

Rájátszás

Selejtezőkörök

Negyeddöntők 

 A Freidig győzött

Elődöntők

Döntő

Osztályozó

Selejtező

1. csoport

2. csoport

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok